Devic ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre-Joseph Devic (1839–1870), französischer Journalist und Kriegsberichterstatter
 Claude Devic (1670–1734), französischer Benediktiner-Mönch
 Vojislav D. Dević (* 1952), Architekt, Stadtplaner und Autor

Devic steht für:

 Devic-Syndrom, Erkrankung des zentralen Nervensystems

Siehe auch:

 Dević, ein südslawischer Familienname